IIA steht für:
 Institute of Internal Auditors, deutsche Mitgliedsorganisation: Deutsches Institut für Interne Revision
 Int’Air Îles (ICAO-Code), komorische Fluggesellschaft
 Inishmaan Aerodrome (IATA-Code), Flughafen auf Inis Meáin, Insel der Republik Irland

II A steht für:
 Kfz-Kennzeichen für München

Iia steht für:
 Iia (Estland), Ort in der Gemeinde Põhja-Sakala, Kreis Viljandi, Estland

Siehe auch:
 Ija
 Ila
 2A

IIA